Schöningen ist der Name folgender Orte:

 Schöningen, Stadt im Landkreis Helmstedt, Niedersachsen
 Schöningen (gemeindefreies Gebiet), gemeindefreies Gebiet im Landkreis Helmstedt
 Schöningen, ehemals im Kreis Greifenhagen, Dorf in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe Polnisch: Kamieniec (Kołbaskowo)
 Schöningen, ehemals im Kreis Pyritz, Dorf in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe Polnisch: Grędziec

Siehe auch:
 Villa Schöningen
 Schlange-Schöningen
 Schöning